Cyril Aldred – egittologo britannico
 Sophie Aldred – attrice britannica
 Tom Aldred – calciatore scozzese